Sánchez de Toca est un patronyme d'origine hispanique porté par :

 Melchor Sánchez de Toca y Sáenz de Lobera (1806 - 1880), chirurgien et médecin de la reine Isabelle II d'Espagne, premier marquis de Toca ;
 Joaquín Sánchez de Toca Calvo (1852-1942), fils du premier, homme politique espagnol ;
 José María Sánchez de Toca y Catalá (né en 1941), général et écrivain espagnol ;
 Melchor Sánchez de Toca Alameda (né en 1966), prêtre espagnol.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique